

Miejscowości
 Malia – miasteczko w Grecji, na Krecie
 Malia – wieś na Cyprze

Osoby

 Malia Metella – francuska pływaczka
 Francisco Jesús Pérez Malia – hiszpański piłkarz
 Martin Malia – amerykański historyk